Выборы в Верховный Совет СССР XI-го созыва прошли 4 марта 1984 года.

Избирательное право 
Верховный Совет состоял из двух палат, по 750 депутатов в каждой: Совет Союза (один депутат от 300 тысяч граждан) и Совет Национальностей (32 депутата от каждой союзной республики, 11 — от каждой автономной республики, 5 — от каждой автономной области, 1 — от каждого автономного округа).

Согласно действующему на тот момент избирательному законодательству, все кандидаты должны были быть выдвинуты либо от КПСС, либо от общественных организаций. Однако так или иначе, все общественные организации контролировались партией, а равно подчинялись закону об общественных организациях от 1931 года, установлявшего наличие в оных руководящего партийного влияния, а КПСС оставалась единственной партией в стране.

Избиратели могли проголосовать против выдвинутых кандидатов, однако для этого требовалось испортить бюллетень. Единственным шансом для непризнания выборов, а равно и показательного протеста против существовавшего порядка — явка ниже 50%, что признавало бы выборы недействительными.

Кандидаты на выборы 
Значительная часть депутатов на данных выборах являлись членами КПСС, а многие из прочих — членами ВЛКСМ, что лишь создавало иллюзию наличия независимых кандидатов на выборах.

Результаты 
На выборах в Совет Союза 183 897 278 бюллетеней (99,94 %) были поданы за официально выдвинутых кандидатов, 109 072 бюллетеней (0,06 %) было подано против, 17 бюллетеней были объявлены недействительными.На выборах в Совет Национальностей 200 352 091 бюллетеней (99,95 %) были поданы за выдвинутых кандидатов, 114 102 бюллетеня (0,05 %) было подано против, 18 бюллетеней были объявлены недействительными.Были избраны все 750 депутатов Совета Союза и 749 — Совета Национальностей, поскольку кандидат от Джамбульского округа умер перед выборами, и депутат на замену был избран позднее на дополнительных выборах.

Среди избранных находились:
 1071 член КПСС (71,4 %)
 428 беспартийных (28,6 %)
 331 — моложе 30 лет (22 %)
 688 рабочих, колхозников и служащих (46 %)
 из них — 514 рабочих (в том числе 150 занятых в сельском хозяйстве)
 159 колхозников
 15 служащих
 из них — 435 женщин
 226 работников умственного труда (15 %)
 из них — 15 учителей и директоров школ
 15 врачей
 11 агрономов и зоотехников
 5 инженеров
 56 председателей колхозов
 9 директоров совхозов
 13 директоров промышленных предприятий
 6 руководителей НИИ и вузов
 3 партийных и 2 советских работника
 5 генеральных конструкторов министерства авиационной промышленности СССР
 26 директоров и генеральных директоров предприятий союзного значения
 27 представителей научной и творческой интеллигенции (учёные, писатели, музыканты и пр.)

 руководители, входившие в состав ВС СССР в соответствии с должностями — 585 человек (39 %, в том числе 6 женщин), включая:
 23 члена политбюро и Секретариата ЦК КПСС
 24 первых и вторых секретарей компартий союзных республик (кроме вошедших в первую категорию)
 19 заведующих и первых заместителей заведующих отделами ЦК КПСС
 157 первых секретарей секретарей крайкомов и обкомов КПСС
 12 заместителей Председателя Совета Министров СССР
 78 министров СССР
 53 заместителя министра обороны СССР, командующих родами войск, группами войск, военными округами, флотами и другими высшими военачальниками
 14 председателей Президиумов Верховных Советов союзных республик
 27 Председателей и первых заместителей Председателей Советов Министров союзных республик
 16 заместителей председателя союзного и председателей республиканских комитетов государственной безопасности
 17 вице-президентов АН СССР и президентов АН союзных республик, президент АМН СССР
 15 высших руководителей ВЦСПС и республиканских советов профсоюзов
 также руководители крупнейших промышленных предприятий (ЗИЛ, Уралмаш, ВАЗ и пр.), крупнейших пароходств, Генеральный прокурор СССР и т. п.

 Из 492 женщин (32,8 %):
 106 колхозниц
 19 ткачих
 16 швей

Последствия 
Выборы 1984 года стали последними, проведёнными до того, как начатая М. С. Горбачёвым политика перестройки и демократизации привела к частично свободным, а затем свободным выборам на альтернативной основе в конце десятилетия. Также они стали последними выборами в Верховный Совет такого формата: на следующих выборах избирались депутаты Съезда народных депутатов, который затем выбрал из их числа количественно меньший Верховный Совет.

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 11-го созыва

Примечания

Литература 
 Party, State, and Citizen in the Soviet Union: A Collection of Documents. Mervyn Matthews, ed. M E Sharpe Inc: Armonk, NY (January 1990): 16-20.
 White, Stephen. Non-competitive Elections and National Politics: The USSR Supreme Soviet Elections of 1984. // Electoral Studies, Vol. 4, No. 3 (December 1985): 215—229.

1984 год в СССР
Выборы в СССР
Выборы 1984 года
Март 1984 года
События 4 марта